Starina est un toponyme qui peut désigner :
Starina, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Starina, un village de Slovaquie situé dans le district de Stará Ľubovňa et dans la région de Prešov.